Влади́мир Лавро́в:
 
 Лавров, Владимир Михайлович (род. 1957) — заместитель директора Института российской истории РАН.
 Лавров, Владимир Николаевич (1869—?) — глава русской контрразведки, генерал-майор Отдельного корпуса жандармов.
 Лавров, Владимир Павлович (1925—1999) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Лавров, Владимир Сергеевич (1919—2011) — советский дипломат.